Гулье́льмо () — итальянские имя (аналог германского имени Вильгельм). Известные носители:
 Гульельмо (XII век) — итальянский скульптор, работавший в Вероне.
 Гульельмо (XII век) — итальянский скульптор, работавший в Пизе.
 Гульельмо I (ок. 870 — между 924 и 933) — маркиз Монферратский (ок. 900—954)
 Гульельмо I Гонзага (1538—1587) — герцог Мантуи и Монферрато (1550—1587).
 Гульельмо II (умер ок. 961) — маркиз Монферратский (960—961).
 Гульельмо III (ок. 980—1042) — маркиз Монферратский (991—1042).
 Гульельмо IV (умер 1084/1085) — маркиз Монферратский.
 Гульельмо V — маркиз Монферратский (1137—1191).
 Гульельмо VI — маркиз Монферратский (1203—1226).
 Гульельмо VII (1240—1292)— маркиз Монферратский (1253—1292).
 Гульельмо VIII (1420—1483) — маркиз Монферратский (1464—1483).
 Гульельмо IX Палеолог (1486—1518) — маркиз Монферратский (1494—1518)
 Гульельмо делла Порта (1515—1577) — итальянский архитектор и скульптор
 Гульельмо Токко (умер 1335) — губернатор острова Корфу в 1330-х годах